Dietersdorf am Gnasbach, een gemeente in Stiermarken
 Dietersdorf (Schönsee), een plaats in Beieren
 Dietersdorf (Schwabach), een plaats in Beieren
 Dietersdorf (Seßlach), een plaats in Beieren
 Dietersdorf (Südharz), een plaats in Saksen-Anhalt
 Dietersdorf (Windischeschenbach), een plaats in Beieren
 Dietersdorf (Sieghartskirchen), een plaats in Oostenrijk